Mongolosaurus (лат., буквально — «монгольский ящер») — род динозавров-завропод, живших в раннем меловом периоде на территории современного Китая.

История изучения 

Окаменевший зуб этого завропода был впервые обнаружен в 1928 году в Монголии в карьере 714 группой исследователей от Американского музея естественной истории. В 1933 году Чарльз Гилмор на основе зуба описал и назвал динозавра под названием Mongolosaurus haplodon (родовое название дано в честь страны, где был обнаружен голотип, а видовое — сочетание древнегреческих слов haploos, «одиночный», и odon, «зуб»).

Голотип AMNH 6710 был обнаружен в . Он представляет собой окаменелости зуба, первых трёх шейных позвонков и затылочной кости черепа.

Классификация 

Раньше монголозавра относили к Diplodocidae, Titanosauridae и Euhelopodidae, но в наше время учёные считают его базальным титанозавром либо сомфоспондилом.

Ссылки 

 Реконструкция внешнего облика

Примечания 

Завроподы
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1933 году